Barbara Blatter – ex mountain biker svizzera
 Florian Blatter – hockeista su ghiaccio svizzero che gioca
 Sepp Blatter – dirigente sportivo svizzero
 Susanna Blatter – giornalista e autrice televisiva italiana